Jurva steht für:

 Jurva, Gemeinde in Finnland
 Jurva Point, Landspitze der Renaud-Insel im Archipel der Biscoe-Inseln, Antarktis
 Risto Jurva (1888–1953), finnischer Ozeanograph